Toto je seznam léčivých rostlin. Seznam je členěn abecedně podle českojazyčného názvu rostliny. Jsou zde uvedeny i lidové názvy, které začasté popisují vzhled a vlastnosti rostliny, vědecké názvy, užívané části, základní terapeutické účinky a použití

Odkazy

Reference

Související články 
 Čaj
 Fytoterapie
 Léčivá rostlina
 Seznam léčivých hub

Externí odkazy 
 
 Herbář v databázi Meduňka
 Herbář Bylinky kvalitně 
 Botanika – teorie a praxe 

 
Léčivé rostliny